Рандомизированный (блочный) координатный спуск — алгоритм оптимизации, популяризованный Нестеровым (2010) и позднее дополненный Ричтариком и Такачем (2011). Первый анализ метода, когда он применяется к задаче минимизации гладкой выпуклой функции, был осуществлён Нестеровым (2010). В анализе Нестерова метод следует применять к квадратичным возмущениям исходной функции с неизвестным поправочным коэффициентом. Ричтарик и Такач (2011) дали границы сложности итераций без такого требования, то есть метод применяется к целевой функции напрямую. Более того, они обобщили постановку к задаче минимизации сложной функции, то есть суммы гладкой функции и (возможно негладкой) выпуклой блочно-разделимой функции:

где  разложен на  блоков переменных/координат:  и  являются (простыми) выпуклыми функциями.

Пример (декомпозиция блоков): Если  и , можно выбрать  и .

Пример (разделяемые блоки):
 
 , где  and  является стандартной евклидовой нормой.

Алгоритм 
Рассмотрим задачу оптимизации

 

где  является выпуклой и гладкой функции.

Гладкость: Под гладкостью мы понимаем следующее: мы предполагаем, что градиент  покоординатно непрерывен по Липшицу с константами . То есть, мы предполагаем, что

 

для любого  и , где  означает частную производную по переменной .

Нестеров, Ричтарик и Такач показали, что следующий алгоритм сходится к оптимальной точке:

     // Рандомизированный координатный спуск
     Input:  // стартовая точка
     Output: 

     set x := x_0

     for k := 1, ... do
         // обновляем координату  случайно 
          
     end for

Скорость сходимости 
Поскольку на итерациях алгоритма образуются случайные вектора, сложность следует отражать в числе итераций, необходимых для получения приближённого решения с высокой вероятностью. В статье Ричтарика и Такача было доказано, что если
,
где ,  является оптимальным решением (),  является уровнем доверительной вероятности, а  является желаемой точностью,
то .

Пример для конкретной функции 
Рисунок ниже показывает как  меняется по итерациям.
Задача

Расширение для блоков координат 

Можно естественным образом расширить алгоритм с просто координат на блоки координат. Предположим, что мы имеем пространство . Это пространство имеет 5 координатных направлений, а именно

в которых метод может двигаться. Однако можно сгруппировать некоторые координатные направления в блоки и мы можем иметь 3 блочных координатных направлений (см. рисунок) вместо 5 координат.

См. также 
 Коориданатный спуск
 Градиентный спуск

Примечания

Литература 

 
 

Градиентные методы